Jméno Jan Vlček má více osob:

 Jan Vlček (1922–1984) – letecký konstruktér (1922–1984)
 Jan Vlček (1940) – český akademický malíř (* 1940)
 Jan Vlček (1972) – český filmový architekt (* 1972)
 Jan Vlček (1977) – intermediální umělec (* 1977)
 Jan Vlček (1984) – profesionální fotograf (* 1984)
 Jan B. Josef Vlček – kněz, spisovatel a překladatel (1805–1879)